Бернику́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Асфельд. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08368.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к северо-востоку от Парижа, в 55 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 55 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 172 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 118 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 91 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 77,1 %, в 1999 году было 75,9 %). Из 91 активных работали 86 человек (48 мужчин и 38 женщин), безработными были 5 женщин. Среди 27 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 16 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны